

Горшем — місто в Західному Сассексі, Англія
 Горшем — однойменний адміністративний округ Західного Сассексу, Англія

Горшем Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія
 Горшем — переписна місцевість, штат Пенсильванія